Centro Yeshiva di Melbourne
 Centro Yeshiva di Sydney